Szegedi Molnár Géza (1906–1970) festő
 Szegedi Molnár Géza (1939–2008) parodista, színész